White blood cell – leucocita
 WBC - Conta leucocitaria – noto anche come: conta WBC, conta dei globuli bianchi, conta GB
 World Baseball Classic – torneo internazionale di baseball organizzato dalla Major League Baseball
 World Boxing Council – federazione internazionale di pugilato